Karin Teichmann (* 1971 in Bremen) ist eine deutsche Managerin. Seit 2019 ist sie Mitglied seit 2023 Sprecherin des Vorstands der Berliner EUREF AG, bei der sie seit 2017 die Strategie und Geschäftsentwicklung sowie die Unternehmenskommunikation verantwortet.

Werdegang 
Karin Teichmann studierte nach dem Abitur in Berlin Wirtschaftswissenschaften und Internationale Beziehungen in Paris und Straßburg. Von 2001 bis 2017 war sie in unterschiedlichen Positionen für Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie tätig und baute dort das private Unterstützernetzwerk der Partner für Berlin aus. Darüber hinaus leitete sie das Berlin Business Location Center. Neben dem EUREF-Campus in Berlin entwickelt sie mit der EUREF AG seit 2020 einen zweiten EUREF-Campus in Düsseldorf. Ziel ist der Aufbau eines weiteren klimaneutralen Quartiers mit Forschung, etablierten Firmen und Startups rund um die Energiewende bis 2024. Bis 2023 plant sie zudem den Ausbau des Gasometers Schöneberg für die Deutsche Bahn AG.

Karin Teichmann ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Auszeichnungen 
 2019: Woman in Mobility – TOP 100 Führungsfrauen der Mobilitätsbranche
 2013: Place Marketing Award 2013, erster Platz in der Kategorie „Place Marketing and Branding“ für das Berlin Business Location Center
 2011: “Deutschland – Land der Ideen”, 365 Locations in Deutschland: Auszeichnung für das Berlin Business Location Center
 2021: Zukunfts-Charta „Grüner Hirsch“ des Bezirks Tempelhof-Schöneberg
 2021: Innovationspreis „Rheinland Genial“ für den EUREF-Campus

Weblinks 
 Karin Teichmann  bei der EUREF AG

Einzelnachweise 

Manager
Deutscher
Geboren 1971
Frau